Zodiaco – fascia della volta celeste, oggetto di studio dell'astronomia e dell'astrologia.

Musica 
 Zodiaco - Sternzeichen – album dei Rondò Veneziano
 Zodiaco – singolo di Michele Bravi del 2022

Televisione 
 Zodiaco – trasmissione televisiva di Italia 1 del 1985.
 Zodiaco – miniserie TV italiana trasmessa nel 2008
 Zodiaco - Il libro perduto – miniserie TV italiana trasmessa nel 2012

Pagine correlate 

 Zodiac